Cijati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cijati, Sumedang, by, 
 Cijati, Purwakarta, by, 
 Cijati, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar